Thaise Staatsspoorwegen (SRT)
 SRT, een bestandsformaat voor ondertiteling